Tewkesbury pode ser:
Tewkesbury, uma cidade nos Glucestershire, Reino Undido;
Tewksbury (Massachusetts), uma cidade do estado de Massachusetts, Estados Unidos da América;
Tewksbury Township, New Jersey, uma cidade do estado de New Jersey, Estados Unidos da América.
12855 Tewksbury, um asteróide.

Desambiguação